Osoby:
 Norbert Mörs – niemiecki polityk

Zobacz też:
 Moers
 Mors